Data Encryption Algorithm – inna nazwa standardu DES
 Drug Enforcement Administration